Мериндад-де-Монтиха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес. Население — 854 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса